Литовское литературное общество (; ) — творческая ассоциация, основанная в 1879 году в прусском городе Тильзите (ныне Советск, Калининградская область, Россия).

Основателями общества стали видные учёные и литераторы того времени, среди которых были, в частности, Адальберт Бецценбергер, Фердинанд Нессельман, , Франц Миклошич, Фридрих Куршат, Йонас Басанавичюс (Иван Басанович), Концевич и другие при участии как местных любителей литовского языка, этнографии и истории, так и учёных лингвистов и славистов. Первым президентом (1879–1881) стал Карл Рудольф Якоби (). В конце XIX века в обществе состояло около двухсот членов под председательством профессора . 

Главной целью Литовского литературного общества было заявлено объединение стремлений, направленных к изучению Литвы и сохранению памятников литовского языка, истории и этнографии. 

Собрания общества происходили главным образом в Тильзите, но могли также, в зависимости от числа местных членов, происходить в Кёнигсберге (ныне Калининград), Мемеле (ныне Клайпеда) и Рагните. 

Литовское литературное общество имело собственный печатный орган — «Mitteilungen» (букв. «Сообщения» или «Релизы»); до осени 1895 года увидело свет двадцать выпусков. При обществе был создан небольшой музей литовских древностей. 

В «Сообщениях» были напечатаны исследования и материалы по диалектологии и фольклору: Якоби — «О мемельском наречии», Юркшата — «О говоре Гальбрастском», Басановича — «Fragmenta mythologiae», песни и загадки из Ошкабали Волковышского уезда, сказки из Шавельского уезда, записанные Йонасом (Иваном) Шлюпасом, статьи Концевича по литовской этнографии, литературе и библиографии, статьи Юозаса Калненаса о народных преданиях Сувалкской губернии, немецкий перевод описания литовского свадебного ритуала А. В. Юшкевича, названия литовских лекарств И. Зембржицкого, литовские народные напевы и разные тексты, записанные А. Бецценбергером. Отдельно были изданы при поддержке прусского правительства «Dainu balsai», сборник литовских народных напевов Хр. Бартша, и «Gesmiu balsai», сборник литовских духовных напевов, составленный пастором Гофгейнцем. 

Членами общества были Сильвестрас Балтрамайтис, Антанас Баранаускас, Йонас Басанавичюс, Георг Зауэрвайн и другие. Участие литовцев русских губерний в делах Литовского литературного общества было незначительно вследствие малого распространения среди них немецкого языка и трудности получать «Сообщения».

В 1899 году руководителем организации стал , который занимал этот пост вплоть до закрытия Литовского литературного общества в 1923 году.

Примечания

Ссылки 
 

Литературные общества
Литовский язык
Литература на литовском языке
Советск (Калининградская область)
Исчезнувшие организации Германии